Телефонный план нумерации России — это диапазоны телефонных номеров, выделяемых различным пользователям телефонной сети общего пользования в России. Например, специальные номера и другие особенности набора для совершения телефонных вызовов. Все международные номера пользователей данной телефонной сети имеют общее начало — +7, называемое префиксом или телефонным кодом страны. В тел. сети общего пользования России применяются номера с тем же префиксом, что в Казахстане. Между ними разделён международный код +7. Разница состоит только в следующих значащих цифрах префикса. В 2009 и 2022 годах Россия выделила из своего пула коды частично признанным государствам — Республике Абхазия, Южной Осетии. Несмотря на сохранение общего национального кода, дозвон между этими странами осуществляется по правилам выхода на международную телефонную связь. Коды также были выделены аннексированным в 2014 и 2022 годах территориям Украины и образованиям на них, аннексия которых не была признана большей частью международного сообщества — Республике Крым, городу Севастополю, Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Херсонской области и Запорожской области. Данные субъекты выделены в таблице  цветом.

История 
Код +7 использовался для телефонного плана нумерации СССР. Все бывшие республики, после его распада, за исключением России и Казахстана, перешли на новые коды стран.

Абхазия и Южная Осетия, после отделения от Грузии, были переведены на российские тел. коды: +7 840 (стационарная связь) и +7 940 (мобильная связь для Абхазии), +7 850 (стационарная связь) и +7 929 и +7 998 (мобильная связь для Южной Осетии).

Крым, после аннексии Россией, так же был переведён на её тел. коды: +7 869 (стационарная связь на территории Севастополя), +7 365 (стационарная связь на территории Республики Крым) и +7 978 (мобильная связь в Крыму).

Минкомсвязи с 2006 года планировало отказаться от открытого плана к 2009 году. Но с тех пор закрытый план нумерации существует только в Москве и её ближних пригородах (коды: 495, 498 и 499). На 2019 год Россия использует трёхуровневый открытый план нумерации.

Национальные номера абонентов (то есть без префиксов, таких как международный +7 или национальный 8) состоят из 10 цифр, в которые входят зоновый код (3 цифры) и номер абонента (7 цифр).

25 апреля 2017 года Минкомсвязи издало новый приказ, вновь сдвинувший сроки принятия закрытого плана нумерации в России. Во время первого этапа (до 2020 года) планировался переход на новые префиксы — «0», вместо «8», для совершения междугородных звонков и «00» вместо «8~10» для совершения международных. Но это не было реализовано (на начало 2022 года). Переход на использование закрытого плана нумерации, при установлении местного телефонного соединения, планируется до 2025 года.

Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика после аннексии Россией получили российские коды в российской нумерации.

Донецкая Народная Республика — +380 (62) -> +7 (856) (стационарный код), +380 (71) -> +7 (949) (мобильный код)

Луганская Народная Республика — +380 (64) -> +7 (857) (стационарный код), +380 (72) -> +7 (959) (мобильны й код.

ООО "МКС" (Мобильный коммуникационные системы) — республиканский оператор связи на территории Луганской Народной Республики. Телефонный код — +7 (959)

ГУП ДНР "РОС" Феникс — республиканский оператор связи на территории Донецкой Народной Республики. Также с 2022 г. предоставляет услуги связи на территории Запорожской области и Херсонской области. Телефонный код — +7 (949)

+7Телеком — оператор связи на территории Запорожской области и Херсонской области. Телефонный код — +7 (9900)

МирТелеком — оператор связи на территории Запорожской области и Херсонской области. Летом 2022 г. заработал в Харьковской области, через месяц прекратил обслуживание региона. Телефонный код — +7 (9901)

Междугородные и международные префиксы 
Международный код — «8~10». Абонент набирает «8», ждёт гудка, затем набирает сам номер, начинающийся на «10» — оператор международной связи по умолчанию. Код выхода на междугородную связь — «8». Впрочем, на современных цифровых АТС можно не ждать гудка, а сразу набирать номер, начинающийся на 810. Согласно действующему приказу, коды должны были быть изменены на «00» и «0» соответственно до 2020 года, однако это требование было исполнено только на территории присоединённого в 2014 году Крыма, где эти префиксы были унаследованы от телефонного плана нумерации Украины.

Совершение междугородных и международных вызовов 

Для выбора оператора сети междугородной или международной телефонной связи (в режиме Hot-Choice) следует набрать «8», дождаться гудка, ввести код оператора, а затем набрать номер. С 2006 года услуги международной и междугородной связи оказывают следующие операторы:
 Ростелеком (РТ)
 Межрегиональный ТранзитТелеком (МТТ)
 Компания ТрансТелеКом (ТТК)
 Orange
 Арктел (компания прекратила существование в 2014 году)
 МегаФон
 МТС
 ВымпелКом
 Мотив

Правила набора 
Ожидание гудка после «8» требовалось только на старых аналоговых (с импульсным режимом набора) АТС. На новых цифровых АТС ожидание не требуется.

Звонки внутри города или зоны кода 
(xx)x-xx-xx (за исключением Москвы, см. ниже).

Например:
 5-67, 45-67 (некоторые малые посёлки, набор внутри поселка), внутри зоны кода имеет вид 3-45-67
 3-45-67 (для пятизначных кодов)
 23-45-67 (для четырёхзначных кодов)
 123-45-67 (для трехзначных кодов)

Местные номера могут состоять из 5, 6 или 7 цифр.

Москва имеет три кода: 495, 498 и 499, — поэтому здесь введён закрытый план нумерации.
 При звонке в зону 499 из любой зоны: 8 499 xxx-xx-xx
 При звонке в зону 498 из любой зоны: 8 498 xxx-xx-xx
 При звонке в зону 495 из любой зоны: 8 495 xxx-xx-xx

Звонки между этими тремя кодами не тарифицируются по ценам дальней связи.

При этом в Москве остаются населённые пункты, АТС которых продолжают использовать открытый план нумерации. Например, в поселении Новофёдоровское Троицкого административного округа абоненты АТС «Кузнецово» могут звонить друг другу как по номерам вида 8 495 842-xx-xx, так и по коротким шестизначным номерам вида 42-xx-xx.

Звонки между городами и регионами 
Оператор дальней связи по умолчанию: 8 АВС ххх-хх-хх (где АВС — код зоны)
 Например: 8 812 234-56-78 (в С.-Петербург).

Предварительный выбор оператора: 8~КО АВС ххх-хх-хх (где КО — код оператора, АВС — код зоны. Между «8» и кодом оператора необходимо дождаться гудка, за исключением цифровых АТС)
 Например: 8 гудок 53 812 234-56-78 (в С.-Петербург через МТТ).

Международные звонки из России 
Оператор по умолчанию: 8~10-международный номер. Например:
 8 гудок 10 44 20 7946-0123 (в Лондон)

Предварительный выбор оператора: 8~КО-международный номер. Например:
 8 гудок 58 44 20 7946-0123 (в Лондон через МТТ)

Телефонные коды после 2005 года

Изменения в географических кодах ABC 
С 1 декабря 2005 года в России изменены все междугородные коды, начинающиеся с 0: первая цифра кода 0 заменена на 4. Так, например, код города Москвы изменён с 095 на 495.

В таблице приведён полный список кодов, которых коснулась данная замена. В Калининградской области старый код 011 заменён на новый код 401.

До 31 января 2006 года действовали оба кода — старый и новый. После выключения старых кодов некоторое время работал автоответчик, информировавший о смене кода. Некоторые операторы сотовой связи в течение переходного периода разрешали приём SMS на «прямые» номера как со старым, так и с новым кодом.

Семизначные номера 
До начала 2000-х годов лишь два города имели семизначную телефонную нумерацию — Москва и Санкт-Петербург. В последующий период другие города также ощутили потребность в расширении номерной ёмкости. Семизначные телефонные номера имеют:
 1968 — Москва
 1976 — Санкт-Петербург
 Сергиев Посад (1 марта 2003)
 Екатеринбург (28 февраля 2004)
 Краснодар (30 октября 2004)
 Ростов-на-Дону (28 ноября 2004)
 Челябинск (28 мая 2005)
 Новосибирск (2 июля 2005)
 Самара (2 июля 2005)
 Пермь (20 августа 2005)
 Казань (17 сентября 2005)
 Уфа (25 ноября 2006)
 Орехово-Зуево (2006)
 Нижний Новгород (29 июля 2007)
 Красноярск (6 сентября 2008)
 Воронеж (2 февраля 2011)
 Владивосток (9 июля 2011)
 Сочи (21 апреля 2012)
 Обнинск (20 августа 2014)

Планируется переход:
 Астрахань
 Иркутск
 Калуга
 Рязань
 Смоленск
 Ставрополь
 Тюмень
 Хабаровск

Коды регионов

Список географических кодов

Негеографические коды

Коды доступа к услуге электросвязи

Нумерация в негеографических кодах DEF 
28 марта 2005 года вступили в действие новые Правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия. Одним из требований правил стала необходимость операторам подвижной связи использовать нумерацию в негеографических кодах (DEF). Таким образом, все операторы, обслуживавшие мобильные телефоны с номерами в географических кодах (так называемые «прямые» номера), вынуждены были перевести их в негеографические коды (9xx). Например, московские номера МТС были переведены из кода 495 в код 985, а МегаФона — из кода 495 в 925. Прямые городские номера остались в качестве средства переадресации на основные номера с кодами типа DEF. Переход в основном затронул Москву и Санкт-Петербург, где существовала практика чистых прямых номеров, никогда не имевших негеографического синонима. Также воронежский «Кодотел» (ныне часть Теле2) заменил код 473 на федеральный 952.

Мобильные коды 
Мобильные операторы имеют коды в зоне 9хх. Группа «МегаФон» имеет коды 92х и 93х, МТС — 91x и 98x. Кроме того, третья цифра у МегаФона и МТС в большинстве регионов совпадает: 911 и 921 на Северо-Западе, 916 и 926 в Москве и так далее.

Билайн имеет менее чёткую структуру выделенных ему кодов. Изначально компания старалась воздерживаться от каких-либо изменений абонентских номеров. По этой причине диапазоны номеров с одним и тем же кодом DEF могут быть распределены по многим регионам. Тем не менее, ряд кодов выделен исключительно для Билайна. Например, операторы, имевшие номера в коде 903, по указанию министерства освободили их для Билайна, получив диапазоны в коде 902. Также за Билайном закреплены DEF-коды 96х.

Тем не менее, каждая из этих компаний имеет коды и вне этих диапазонов. К 2019 году почти все коды в зоне 9хх розданы разным операторам связи. Отдельные диапазоны номера в этих кодах выделены частично признанным республикам Абхазия и Южная Осетия (для Абхазии — код 940, часть номеров в коде 929 и код 998 — для Южной Осетии), однако в Южной Осетии по-прежнему не задействованы все предоставленные ей ресурсы российской нумерации. ДНР и ЛНР имеют коды 949 и 959 соответственно.

Специальные номера (экстренные номера) 

В декабре 2014 года министр чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков сказал, что единый номер «112» в 2014 году будет запущен в пилотном режиме, а к 2016 заработает полностью, однако по состоянию на 2016 год «112» доступен только с мобильных телефонов, полностью запущен в Санкт-Петербурге, Московской, Калужской, Тульской, Рязанской, Курской, Воронежской областях, Республике Татарстан и Хабаровском крае. Успешно прошли испытания в Калининградской, Астраханской, Новосибирской областях и Республике Коми. Другие регионы проходят стадию опытной эксплуатации или только проектируют систему. На 2020 год, Единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» работает в большинстве регионов России.

Служба точного времени 
Со времён СССР в Москве продолжает действовать по настоящее время нетарифицируемый номер телефона 100 службы точного времени.

В Ленинграде в СССР существовал нетарифицируемый номер телефона 08 службы точного времени. В 2000-х годах в Санкт-Петербурге индекс 08 расширили до 08х для использования разными организациями (так, номер 081 используется АТС Смольного), а номер службы точного времени был изменён на 060.

В настоящее время в городах Российской Федерации действуют следующие номера телефонов службы точного времени:
 Москва и область, Армавир, Воронеж, Екатеринбург, Нижневартовск, Старый Оскол, Чебоксары, Челябинск — 100;
 Санкт-Петербург, Брянск, Калининград, Краснодар, Красноярск, Липецк, Мурманск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Рязань, Самара, Саратов, Череповец — 060;
 Астрахань — 392525;
 Волгоград — 301546;
 Иркутск — 707070;
 Кемерово 361314
 Новосибирск — 3630100;
 Ростов-на-Дону — 2630630;
 Ставрополь — 748888;
 Элиста — 33232;
 Иваново — 008;
 Смоленск — 05;
 Норильск — 000;
 Тольятти — 0004.

Собственные службы точного времени имеют некоторые мобильные операторы России:
 Мегафон — *155# и *122#, стоимость услуги 9,99 рублей;
 Tele2 — *199#, стоимость услуги 2,5 рубля.

См. также 
 Телефонный план нумерации СССР
 Телефонный план нумерации Белоруссии
 Телефонный план нумерации Казахстана
 Телефонный план нумерации Украины

Примечания 

 Источники

Ссылки 
 
 

Россия
Связь в России
Списки кодов